Les élections législatives grecques de 2000 ont eu lieu le  afin d'élire les 300 députés du Parlement grec. La participation est de 74,97 %. Le PASOK mené par Konstantínos Simítis remporte ces élections avec 43,79 % (+2,3) des suffrages soit 158 sièges (-4) et le parti Nouvelle Démocratie arrive en seconde position dirigé par Kóstas Karamanlís il obtient 42,74 % (+4,62) des suffrages et obtient 125 sièges soit 17 sièges supplémentaires. Le Parti communiste de Grèce (KKE) d'Aléka Paparíga obtient 5,52 % (-0,09) des voix et obtient 11 députés et le parti Synaspismós dirigé par Níkos Konstantópoulos obtient 6 sièges (-4) avec 3,20 % (-1,92) des suffrages.

Contexte

Mode de scrutin

Résultats 

2000
Grece
2000 en Grèce
Politique en avril 2000